Tillgänglighet (driftsäkerhet) – ett mått för driftsäkerhet
 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning
 Tillgänglighetsprov – ett hundsportsprov
 Tillgång – ett ekonomiskt begrepp för summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten